Wolffiella är ett släkte av kallaväxter. Wolffiella ingår i familjen kallaväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kallaväxter
Wolffiella